Паніматка:

 Паніматка — жінка щодо своїх дітей.
 Паніматка — ввічлива форма звертання до господині.
 Паніматка — українське і білоруське прізвище.
 Паніматка — дружина священника.

Примітки

Посилання